Le délignage est l’action de retirer des lignes. Le terme peut désigner plusieurs techniques :
 En menuiserie ou ébénisterie, c’est l’action de façonner le bois à l'aide d'une scie à déligner, à un certain stade de sa transformation. À partir d'un plot, suppression des rives pour obtenir une forme parallélépipédique, dite avivé (planche, poutre).
 En astronautique, c’est un prétraitement d'image qui consiste à éliminer les défauts en stries dus au mode d’acquisition des données par un capteur à balayage ou à détecteurs multiples.